Le gare di vela della classe RS:X maschile dei Giochi della XXXI Olimpiade si sono volte dall'8 al 14 agosto 2016 nella baia di Guanabara, con arrivo e partenza presso Marina da Glória. La competizione è stata vinta dall'olandese Dorian van Rijsselberghe, che ha confermato il risultato di quattro anni prima.

Calendario

Risultati

Collegamenti esterni
 

RS:X maschile